El término Versus hace referencia a varios artículos:

Animación 
 Venus versus Virus, manga y anime.
 Final Fantasy Versus XIII, videojuego de 2016.
 Street Fighter, serie de videojuegos de lucha.

Cine y televisión 
 Versus, programa de televisión peruano.
 Versus, telenovela chilena.
 Versus, programa de televisión argentino emitido por Telefe (1998-2001) y Azul TV-Canal 9 (2002).

Otros 
 Versus, álbum del dúo argentino Illya Kuryaki and the Valderramas de 1997.
 Versus, canto propio de las liturgias cristianas.
 Versus, álbum de Gloria Trevi junto con Alejandra Guzmán de 2017.